Csordás Tibor építész
 Csordás Tibor zenész